Крис Чендлер (; род. , Эверетт, Вашингтон, США) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1988 году. Выступал за команды «Индианаполис Колтс», «Тампа-Бэй Бакканирс», «Финикс Кардиналс», «Лос-Анджелес/Сент-Луис Рэмс», «Хьюстон Ойлерз», «Атланта Фэлконс», «Чикаго Беарз».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Игроки в американский футбол США
Игроки «Индианаполис Колтс»
Игроки «Тампа-Бэй Бакканирс»
Игроки «Аризона Кардиналс»
Игроки «Сент-Луис Рэмс»
Игроки «Хьюстон Ойлерз»
Игроки «Атланта Фэлконс»
Игроки «Чикаго Беарз»